Das Mercedes-Benz GLC Coupé (interne Bezeichnung: C 254) ist ein Crossover aus Sport Utility Vehicle und Coupé des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz. Es basiert auf dem Mercedes-Benz X 254.

Geschichte 
Nachdem die zweite Generation des GLC im Juni 2022 debütierte, wurde der Nachfolger des Mercedes-Benz C 253 zunächst für Ende 2022 erwartet. Schließlich wurde er im März 2023 vorgestellt. Die Markteinführung soll im Juli 2023 erfolgen.

Gegenüber dem Vorgängermodell konnte der cw-Wert von 0,31 auf 0,27 gesenkt werden. Die Abmessungen sind in der Länge und der Höhe geringfügig gewachsen. Die Fahrzeugbreite bleibt gleich. Das Kofferraumvolumen wird mit 545 Litern angegeben. Bei umgeklappter Rückbank beträgt es 1490 Liter.

Technische Daten 
Die zum Marktstart verfügbaren Motorisierungen sind aus dem GLC bekannt. Es werden wie schon bei der C-Klasse nur noch Vierzylinder-Motoren angeboten. Alle sind elektrifiziert – entweder als Mild-Hybrid oder als Plug-in-Hybrid. Letztere haben alle eine Reichweite nach WLTP von deutlich über 100 km. Alle Varianten haben den Allradantrieb 4MATIC und das Automatikgetriebe 9G-TRONIC.

Verbrennungsmotoren

Plug-in Hybride

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

253
Kombilimousine
Hybridelektroautomodell